Мост Бэйпаньцзян — мост через реку Бэйпаньцзян в провинции Гуйчжоу (Китай)

 Мост Бэйпаньцзян — мост в составе скоростной автодороги Шанхай — Куньмин (Хукун)
 Мост Бэйпаньцзян — мост в составе скоростной автодороги Гуаньлин — Синъи (Гуансин)
 Мост Бэйпаньцзян (железная дорога Люпаньшуй — Байго) — мост в составе железной дороги Люпаньшуй — Байго (Шуйбай)  (высота 565 метров, длина — 1341 м)

Примечания